Gabrielli ist der Familienname folgender Personen:

 Adriana Ferrarese del Bene, eigentlich Adriana Gabrieli (1759–1803), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Ángelo Gabrielli (* 1992), uruguayischer Fußballspieler
 Aurélien Gabrielli, französischer Film- und Theaterschauspieler
 Caterina Gabrielli (1730–1796), italienische Opernsängerin (Sopran)
 Domenico Gabrielli (auch Domenico Gabrieli; 1651–1690), italienischer Cellist und Komponist
 Elisa Gabrielli (* 1959), US-amerikanische Schauspielerin
 Francesca Gabrielli (* ca. 1735), italienische Opernsängerin, Schwester von Caterina Gabrielli (In älterer Literatur wurde Adriana Ferrarese del Bene, geb. Adriana Gabrielli oder Gabrieli, manchmal mit Francesca Gabrielli verwechselt.)
 Franco Gabrielli (* 1960), italienischer Jurist, Polizist und Verwaltungsbeamter

 Giacomo Gabrielli (* 1996), italienischer Skilangläufer
 Giovanni Maria Gabrielli (1654–1711), italienischer Kardinal

 José Sergio Gabrielli (* 1949), brasilianischer Industriemanager
 Onofrio Gabrielli (1619–1706), italienischer Maler
 Manfred Gabrielli (1944–2005), österreichischer Sportkommentator, -moderator und -redakteur
 Nicolò Gabrielli (1814–1891), italienischer Komponist und Dirigent
 Pietro Gabrielli (* 1931), italienischer Ordensgeistlicher, Apostolischer Vikar von Méndez
 Pirro Maria Gabrielli (1643–1705), italienischer Mediziner

Siehe auch:
 Gabrieli
 Palazzo Gabrielli-Mignanelli, Palazzo in der italienischen Hauptstadt Rom